Натуральне число 1644
 1644 рік до нашої ери
 1644 рік нашої ери